

Niemcy 
 Schönwalde – dzielnica Greifswaldu
 Schönwalde (Altmark) – dzielnica Tangerhütte
 Schönwalde – dzielnica Schönwald, w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Dahme-Spreewald
 Schönwalde – dzielnica Wandlitz, w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Barnim
 Schönwalde – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald
 Schönwalde am Bungsberg – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Ostholstein

Zobacz też 
 Schönwald
 Schönwalde-Glien